Oostwold est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :
 Oostwold, village dans la commune d'Oldambt en Groningue
 Oostwold, village dans la commune de Westerkwartier en Groningue

Homonymie de toponyme